Итамос — греческий топоним. Может означать:

  — горный хребет на полуострове Ситония.
  — горы.
 Итамос (гора) — гора.
 Итамос (Кардица) — деревня в сообществе .
  — деревня в сообществе .

См. также 
 Австротаксус
 Тис ягодный